Die Abkürzung IISF steht für

 „Internationales Institut für Submarine Forschung“, ein 1950 von Hans Hass in Liechtenstein gegründetes Institut, welches 2000 in „Hans-Hass-Institut für Submarine Forschung und Tauchtechnik“ (HIST) umbenannt wurde 
 Istituto Internazionale di Studi Federiciani, ein Forschungsinstitut zur Geschichte der staufischen Kultur unter Friedrich II. mit Sitz in Avigliano
 Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ein außeruniversitäres Institut für Philosophie mit Sitz in Neapel

IISF